Dragonfly Boy è un film del 2021 diretto da Jake Hotaling.

Trama 
In un mondo pieno di opinioni, il ventunenne Graham lotta per trovare se stesso e amare chi vuole amare.

Produzione
Il film è stato realizzato con zero dollari di budget, come un progetto studentesco.

Distribuzione
Il film è stato distribuito l'8 luglio 2021 dalla Jake Hotaling Productions.

Collegamenti esterni

Film drammatici
Film a tematica LGBT